Евге́ний Не́стеров:
 Нестеров, Евгений Александрович (род. 1981) — российский инженер, менеджер, генеральный директор АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва».
 Нестеров, Евгений Александрович (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Нестеров, Евгений Георгиевич (1910—?) — советский звукооператор.
 Нестеров, Евгений Иванович (род. 1929) — советский художник книги, график.
 Нестеров, Евгений Михайлович — советский и российский геолог и педагог.
 Нестеров, Евгений Фёдорович (род. 1987) — российский хоккеист.